Владимир Шервуд: Шервуд, Владимир Владимирович (1867—1930) — архитектор.
 Шервуд, Владимир Иосифович (1832—1897) — русский художник, живописец и архитектор.